Nippo Vini Fantini Faizanè (UCI Team Code: NIP) — итальянская  профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 2008 году. В 2008-2014 годах континентальная команда UCI. С 2015 года имеет статус проконтинентальной команды UCI. 

Команда неоднократно меняла название и место регистрации. В 2015 году состоялась её презентация как итало-японской проконтинентальной команды. С 2015 года  зарегистрирована как итальянская команда.

21 декабря 2017 года тест на допинг гонщика команды Пьерпаоло Де Негри дал положительный результат на наличие анаболитных андрогенных стероидов.

Команда использует велосипеды компании De Rosa.

Известные гонщики команды
  Мигель Анхель Рубиано (2008-2009)
  Максимилиано Ричесе (2011-2012)
  Дзюнъя Сано (2011-2012)
  Хулиан Арредондо (2012-2013, 2017)
  Грега Боле (2014, 2016)

Сезон 2019 
Состав

Победы

Сезон 2018 

Состав
В состав команды на сезон 2018 года вошли 20 гонщиков. 

Победы

Состав

Победы

Победы 

2008
 Cinturó de L'Empordà Генеральная классификация — Лука Занаска
  Этап 2 — Лука Занаска
2009
 Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано — Даниэле Каллегарин
 Этап 1 Тур Пястовского Пути — Даниэле Каллегарин
 Тур Сербии Генеральная классификация — Давиде Торосантуччи
  Этап 2 — Евгений Соболь
 Тур Олимпийской Солидарности Генеральная классификация — Артур Крол
  Этап 2 — Артур Крол
 Grand Prix Cycliste de Gemenc Генеральная классификация — Жолт Дер
 Этап 5 Vuelta Ciclista a León — Лука Занаска
2010
 Этап 3 Giro della Provincia di Reggio Calabria — Джузеппе Мураглиа
 Тур Сербии Генеральная классификация — Лука Аскани
  Этап 6 — Давиде Д’Анджело
2011
 Этап 6 Тур Сан-Луиса — Мигель Анхель Рубиано
 Этап 4 Тур Южной Африки — Давиде Торосантуччи
 Этапы 5 и 7 Тур Южной Африки — Бернардо Риччио
 Тур Кумано Генеральная классификация — Фортунато Балиани
  Пролог — Максимилиано Ричесе
  Этап 2 — Фортунато Балиани
 Этапы 1, 6 и 7 Тур Словакии — Максимилиано Ричесе
 Этап 3 Тур Словакии —  Мигель Анхель Рубиано
 Тур Бриксии Генеральная классификация — Фортунато Балиани
 Этап 3 Тур Хоккайдо — Дзюнъя Сано
 Этап 4 Тур Хоккайдо — Мигель Анхель Рубиано
2012
 Панамериканский чемпионат по шоссейным и трековым велогонкам Групповая гонка — Максимилиано Ричесе
 Этап 1 Тур Кореи — Максимилиано Ричесе
 Тур Японии Генеральная классификация — Фортунато Балиани
  Этап 2 — Максимилиано Ричесе
  Этап 3 — Хулиан Арредондо
  Этап 4 — Фортунато Балиани
 Тур Кумано Генеральная классификация — Фортунато Балиани
  Этап 1 — Максимилиано Ричесе
  Этап 2 —  Фортунато Балиани
  Этап 3 —  Мауро Ричесе
 Этапы 1, 5 и 6 Тур Сербии — Максимилиано Ричесе
 Этап 4 Тур Сербии — Фортунато Балиани
 Этапы 1, 7, 8 и 10 Вуэльта Венесуэлы — Максимилиано Ричесе
 Этап 4 Тур Гваделупы — Симоне Кампаньяро
 Тур Хоккайдо  Генеральная классификация — Максимилиано Ричесе
  Этапы 2 и 3 — Максимилиано Ричесе
2013
  Тур Лангкави Генеральная классификация — Хулиан Арредондо
  Этап 5 —  Хулиан Арредондо
 Этап 3 Boucle de l'Artois — Леонардо Пиниццотто
 Этапы 3 и 4 Mzansi Tour — Мауро Ричесе
 Этап 2 Флеш дю Сюд — Мауро Ричесе
 Этап 4 Флеш дю Сюд — Альберто Чеччин
 Тур Японии Генеральная классификация — Фортунато Балиани
 Тур Кумано Генеральная классификация — Хулиан Арредондо
  Этап 2 —  Хулиан Арредондо
 Этапы 2 и 5 Тур Сербии — Мауро Ричесе
 Этап 1 Тур Хоккайдо — Леонардо Пиниццотто
2014
 Этап 1 Circuit des Ardennes — Пьерпаоло Де Негри
 Этап 3 Circuit des Ardennes — Грега Боле
 Этапы 5 и 6 Carpathian Couriers Race — Эдуард-Михаэль Гросу
 Этап 1 Тур Пястовского Пути — Грега Боле
 Этап 3 Тур Японии — Пьерпаоло Де Негри
  Тур Эстонии Генеральная классификация — Эдуард-Михаэль Гросу
  Этап 1 — Эдуард-Михаэль Гросу
 Этап 1 Тур Кореи — Грега Боле
  Чемпионат Японии — Индивидуальная гонка  — Манабу Исибаси
 Этап 6 Тур озера Цинхай — Грега Боле
 Этап 12 Тур озера Цинхай — Эдуард-Михаэль Гросу
 Этап 1 Тур Хоккайдо — Алессандро Малагути
2015
 Этап 1 Тур Японии — Николас Марини
 Этап 2 Тур Словении — Пьерпаоло Де Негри
 Тур Хоккайдо  Генеральная классификация — Рикардо Стаккьотти
  Этапы 1 и 3 — Рикардо Стаккьотти
  Этап 2 — Даниэле Колли
 Тур Китая I  Генеральная классификация — Даниэле Колли
  Этап 4 — Даниэле Колли
 Этапы 2, 3 и 6  Тур Китая II — Николас Марини
2016
 Gran Premio della Costa Etruschi — Грега Боле
 Тур Кореи  Генеральная классификация — Грега Боле
 Этап 8 Тур озера Цинхай — Николас Марини
 Этап 3 Тур Хоккайдо — Пьерпаоло Де Негри
 Этап 1 Тур Китая I — Николас Марини
 Этап 4 Тур озера Тайху — Николас Марини
 Этап 5 Тур озера Тайху — Эдуард-Михаэль Гросу
2017
 Вольта Лимбург Классик — Марко Канола
 Гран-при Лугано — Юри Филози
 Этапы 2, 3 и 5  Тур Японии — Марко Канола
  Чемпионат Румынии — Индивидуальная гонка  — Эдуард-Михаэль Гросу
 Этап 6 Тур озера Цинхай — Дамиано Кунего
 Этап 12 Тур озера Цинхай — Николас Марини
 Этап 7 Тур Юты — Марко Канола
 Этап 1 Тур озера Тайху — Николас Марини
2018
 Этап 2 Тур Хорватии — Эдуард-Михаэль Гросу
  Чемпионат Румынии — Групповая гонка  — Эдуард-Михаэль Гросу
  Чемпионат Румынии — Индивидуальная гонка  — Эдуард-Михаэль Гросу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Nippo Vini Fantini - Europa Ovini на FirstCycling 

Велосипедные команды